Biberberg steht für:
 Biberberg (Pfaffenhofen), Ortsteil des Marktes Pfaffenhofen an der Roth, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Burgstall Haldenberg (Mammendorf), abgegangene Höhenburg in Mammendorf, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Herrschaft Biberberg, historisches Territorium in Bayern 
Siehe auch:
 Biberburg
 Bieberer Berg